Le tournoi de tennis de Caracas est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du 3 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Caracas

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Caracas
1969 au Venezuela
Tennis en mars 1969